Кисел () — фамилия. Известные носители:

 Кисел, Аннемике (род. 1979) — нидерландская футболистка и тренер.
 Кисел, Брианна (род. 1993) — американская баскетболистка.